Schwarze Pumpe steht für

 Schwarze Pumpe, Ortsteil von Spremberg, Brandenburg
 Gaskombinat Schwarze Pumpe, Energieunternehmen der DDR
 Industriepark Schwarze Pumpe, Industriepark
 Kraftwerk Schwarze Pumpe, Braunkohlekraftwerk
 Schwarze Pumpe, früherer Name von Terpe (Spremberg), Ortsteil von Spremberg, Brandenburg